Rolling Stone () и другие близкие названия могут означать:
 Rolling Stone — американский журнал, посвящённый музыке и поп-культуре.
 The Rolling Stones — британская рок-группа.

Альбомы 
 The Rolling Stones — альбом группы The Rolling Stones.
  — мини-альбом The Rolling Stones.
  — альбом Стеви Стоуна.
  — альбом группы Kottonmouth Kings.

Песни 
 «Rolling Stone» — песня Милен Фармер.
 «» — песня Сьюзи Кватро.
 «Rollin’ Stone» — песня Мадди Уотерса.
 «» — песня Грейса Джонса.
 «Like A Rolling Stone» — песня Боба Дилана.

См. также 
 
 Космическое семейство Стоун () — научно-фантастический роман Роберта Хайнлайна